Шанхай АТР Мастерс 1000 — профессиональный мужской теннисный турнир. Проводится в городе Шанхай на хардовых кортах.

В ранге «Мастерс 1000» турнир проводится первый раз. Победитель — Николай Давыденко.

Сеянные 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Рафаэль Надаль (Финал)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Хуан Мартин Дель Потро (Второй круг, отказ из-за травмы правого запястья)
  Энди Роддик (Второй раунд, отказ из-за травмы левого колена)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий круг)
  Николай Давыденко (Титул)
  Фернандо Вердаско (Второй круг)
  Жиль Симон (Четвертьфинал)

<ol start="9">
 Робин Сёдерлинг ''(Четвертьфинал)
 Фернандо Гонсалес ''(Третий круг)
 Гаэль Монфис ''(Третий круг, отказ)
 Марин Чилич ''(Первый круг)
 Радек Штепанек ''(Четвертьфинал)
 Томми Робредо ''(Третий круг)
 Томми Хаас ''(Второй круг, отказ из-за травмы правого плеча)
 Давид Феррер ''(Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2009